У́льф Го́ттфрид Ста́рк (; 12 июля 1944, Стокгольм — 13 июня 2017, Стокгольм) — шведский писатель.

Биография 
Родился в 1944 году в Стокгольме.

Дебютировал в 1964 году как автор книг для взрослых. Первые произведения Старка для детей были напечатаны в 1975 и 1976 годах. В 1984 году решил полностью посвятить себя детской литературе. Его произведения удостоены престижных премий. В 2000 году Международное жюри премии Х. К. Андерсена отметило его заслуги особым дипломом.

Семья 
 Жена — Янина Орлов (род. 1955) финская шведскоязычная переводчица

Библиография 
 1975 — Петтер и красная птица (Petter och Den Röda Fågeln)
 1976 — Петтер и поросята-бунтари (Petter och de upproriska grisarna)
 1986 — Пусть танцуют белые медведи
 2002 — Чудаки и зануды
 2005 — Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?
 2005 — Сикстен
 2007 — Моя сестрёнка — ангел
 2009 — Звезда по имени Аякс
 2011 — Чёрная скрипочка
 2011 — Маленький Асмодей
 2013 — Король Лось (соавторы Анн Катрин, Сигрид Стольберг)
 2015 — Мой друг Перси, Буффало Билл и я

Примечания 

Шведские писатели
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Швеции
Почётные доктора Стокгольмского университета